

Architettura 
 Monastero di São Vicente de Fora - monastero di Lisbona

Biografie 
 Aldovino Fora – politico italiano
 Michael Fora – hockeista su ghiaccio svizzero

Geografia 
 Juiz de Fora – comune del Brasile
 Microregione di Juiz de Fora - microregione del Brasile
 São Vicente de Fora - quartiere di Lisbona

Musica 
 M'bem di Fora - album discografico della cantante Lura

Sport 
 Universidade Federal de Juiz de Fora - squadra di pallavolo brasiliana

Altro 
 Arcidiocesi di Juiz de Fora - sede metropolitana della Chiesa cattolica in Brasile
 Fora - sindacato argentino
 Koobi Fora - sito archeologico del Kenya